Różne kraje nazywały serie swoich okrętów podwodnych oznaczeniem typ B:
 Brytyjski typ B składał się z 11 okrętów zwodowanych w latach 1904–1906
 Norweski typ B składał się z 6 okrętów zwodowanych w latach 1922–1929
 Hiszpański typ B składał się z 6 okrętów zwodowanych w latach 1922–1925
 Amerykański typ B składał się z 3 okrętów zwodowanych 1907
 Japoński typ B

Nazwy okrętów